Prohibition – film del 1915 diretto da Hal Reid
 Prohibition – miniserie televisiva del 2011
 Prohibition – film del 2011 diretto da Adam Berley
 Prohibition – videogioco del 1987